Manlius Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Manlius Township (Bureau County, Illinois)
 Manlius Township (LaSalle County, Illinois)
 Manlius Township (Michigan)